Градиње може бити:

 Градиње (Димитровград), насеље у општини Димитровград, Република Србија
 Градиње (Истра), насеље у општини Церовље, Република Хрватска
 Градиње (Опртаљ), насеље у општини Опртаљ, Република Хрватска